Job (persoon), personage uit de Tenach/Hebreeuwse Bijbel, de Talmoed en de Koran
Sint-Job (Ukkel), wijk van Ukkel
Station Sint-Job, spoorwegstation
Dambrugge, wijk in de stad Antwerpen
Sint-Job-in-'t-Goor, dorp in de provincie Antwerpen
Schoonbroek (Sint-Job), een deeldorp van Retie